El término Alicia de Borbón puede referirse, en esta enciclopedia, a:

 Alicia de Borbón, Infanta de España;
 Alicia de Borbón-Parma, Gran Duquesa de Toscana;
 Alicia de Borbón-Parma, duquesa de Calabria.